«Chants et contes de Noël» — п'ятий франкомовний студійний та другий різдвяний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 3 грудня 1983 року.

Список композицій

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Різдвяні альбоми
Франкомовні музичні альбоми